Уа́йлдер () — распространённая английская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Уайлдер, Алан (род. 1959) — британский композитор и музыкант.
  (1907—1980) — американский композитор.
  (1841—1925) — американский анатом.
 Уайлдер, Билли (1906—2002) — американский кинорежиссёр.
 Уайлдер, В. Ли (1904—1982) — американский сценарист, кинорежиссёр и продюсер.
 Уайлдер, Деонтей (род. 1985) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине 2008.
 Уайлдер, Джин — американский актёр, режиссёр, сценарист.
  (род. 1931) — американский политик, губернатор штата Виргиния с 1990 по 1994 годы.
 Уайлдер, Крис (род. 1967) — английский футболист и футбольный тренер.
 Уайлдер, Кристофер (1945—1984) — американский серийный убийца австралийского происхождения.
 Уайлдер, Лаура Ингаллс (Laura Ingalls Wilder; 1867—1957) — американская писательница.
 Уайлдер, Майкл Джозеф (род. 1962) — американский шахматист, гроссмейстер (1988).
  (род. 1953) — американский музыкант.
 Уайлдер, Раймонд (1896—1982) — американский математик.
 Уайлдер, Сэмюэл Гарднер (1831—1888) — американский судоходный магнат и политик.
 Уайлдер, Торнтон (1897—1975) — американский писатель.

Псевдонимы 
 Уайлдер, Джин (настоящее имя Джером Силберман; 1933—2016) — американский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, писатель, лауреат премии «Эмми».
  (настоящее имя Черри Барбара Гримм; 1930—2002) — новозеландская писательница.

Персонажи художественных произведений 
 Уайлдер, Алекс — вымышленный персонаж американских комиксов издательства Marvel Comics.